Pierwszy rząd Gro Harlem Brundtland (1981)
 Drugi rząd Gro Harlem Brundtland (1986–1989)
 Trzeci rząd Gro Harlem Brundtland (1990–1996)